Lubinka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Pleśna
 Lubinka – masyw na Pogórze Rożnowskim
 Lubinka – potok, dopływ Dunajca
 Lubinka – struga, dopływ Sanu

Zobacz też 
 Lubin